

Кристал-Спрінгс — місто, штат Міссісіпі
 Кристал-Спрінгс — переписна місцевість, штат Флорида